Motzen ist der Name folgender Orte:

 Motzen (Berne), Ortsteil der Gemeinde Berne, Landkreis Wesermarsch, Niedersachsen
 Motzen (Betzigau), Ortsteil der Gemeinde Betzigau, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Motzen (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Motzen (Mittenwalde), Ortsteil der Stadt Mittenwalde, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg

Motzen ist die Bezeichnung für die Bewohner des Motzenlandes